KIC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di King City (Stati Uniti)